Roman Sadovsky (ur. 31 maja 1999 w Toronto) – kanadyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, mistrz Kanady (2020).

Sadovsky prowadzi kanał na YouTubie Romsky.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy łyżwiarze figurowi
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Kanadyjskie osobowości YouTube
Kanadyjczycy pochodzenia ukraińskiego
Ludzie urodzeni w Toronto
Urodzeni w 1999